La Serie C 1958-1959 fu la 21ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la prima a svolgersi su due gironi e l'ultima gestita dalla Lega Calcio.

Stagione 

Fu un campionato di transizione quello di Serie C conclusosi nel 1959. Il format a girone unico fu abrogato per sempre e, in ottemperanza al Lodo Pasquale, sostituito con due raggruppamenti latitudinali, diseguali per accondiscendere ad una richiesta del .

La situazione fu tuttavia destinata ad un nuovo ed immediato cambiamento, dato che Bruno Zauli, commissario straordinario di una FIGC in quel periodo nel caos, decise d'autorità un'ulteriore riforma per il passaggio ad uno standard di tre gironi dall'anno successivo. Il Piano Zauli trovò in verità nelle società di C la più accanita opposizione, dato che in nome del risparmio la nuova terza serie sarebbe stata esclusa dal professionismo promesso dal Lodo Pasquale, e spostata nelle competenze dell'ex Lega Nazionale IV Serie. Ogni resistenza fu vana, e l'unico contentino fu la creazione dal punto di vista legale di una nuova lega, che si pose tuttavia in sostanziale continuità con quella di IV Serie appena disciolta.

Senza dunque nessuna retrocessione, il torneo si risolse in una corsa per la B vinta al Sud dal  e al Nord da un  che, sospinto dai fondi del suo nuovo sponsor, le raffinerie Ozo, recuperò il  capolista battendolo dapprima a poche giornate dal termine in Toscana, e poi nello spareggio a Marassi: per i virgiliani era la seconda promozione consecutiva.

Il capocannoniere di questa stagione fu il livornese Emilio Gratton.

Girone A

Aggiornamenti 
Il  è stato trasferito nel girone del Nord in extremis e su ricorso logistico accolto dal Commissario della FIGC Bruno Zauli.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1959-1960. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
L'Ozo Mantova promosso in Serie B dopo aver vinto lo spareggio con l'ex aequo Siena.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1959-1960. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
1958